Турнир «Мордовские узоры 2015» — один из этапов серии Челленджер по фигурному катанию сезона 2015-2016. Состоялся в столице Мордовии (Россия) Саранске с 15 по 18 октября 2015 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ.

Это первый турнир такого уровня по фигурному катанию в России. Соревнования проходили на льду Ледового дворца Мордовия в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины 

WD = фигурист снялся с соревнований.

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2015 год в фигурном катании
Мордовские узоры
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Октябрь 2015 года
Спорт в России в 2015 году
Этап Челленджер
Международные спортивные соревнования в Саранске
2015 год в Мордовии